Пло́ское () — село в Носовском районе Черниговской области Украины. Население 1065 человек. Занимает площадь 2,88 км².

Код КОАТУУ: 7423884001. Почтовый индекс: 17114. Телефонный код: +380 4642.

Власть 
Орган местного самоуправления — Плосковский сельский совет. Почтовый адрес: 17114, Черниговская обл., Носовский р-н, с. Плоское, ул. Первомайская, 2.

История 
В ХІХ веке село Плоское было в составе Мринской волости Нежинского уезда Черниговской губернии. В селе была Михайловская церковь. Священнослужители Михайловской церкви:
 1782-1788 - священник Тимофей Михайлович Мензеховский, священник Моисей Тимофеевич Мензеховский
 1782-1788 - стихарный дьячек Михаил Саввин Фалей (Фалеев)
 1808 - священник Михаил Саввин Фалей (Фалеев)
 1842-1850 - священник и наместник Михаил Моисеевич Мензихонский
 1842-1856 - диакон Алексей Романович Фалеев
 1851-1858 - священник Трифон Стефановский
 1856-1858 - диакон Демьян Ярошевский

Известные уроженцы 
 Фёдор Яковлевич Дубянский (1691—1769) —  протопресвитер Русской церкви, духовник императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II
 Василий Васильевич Каталей (1818—1877) — генерал Русской императорской армии
 Андрей Степанович Мирошник (1922—1944) — Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Историческая информация о селе Плоское 

Населённые пункты Носовского района